9237 киломе́тр — остановочный пункт Владивостокского региона Дальневосточной железной дороги на линии Уссурийск — Владивосток в Надеждинском районе Приморского края.

Остановочный пункт состоит из двух прямых высоких боковых посадочных платформ, расположенных друг напротив друга. Платформы рассчитаны на приём двенадцативагонного электропоезда. С обоих торцов платформ оборудованы настилы для безопасного перехода пассажиров с одной стороны железнодорожного полотна на другую. На южной платформе (в направлении Владивостока) находится крытый павильон с билетной кассой.

На платформе останавливаются все пригородные электропоезда, следующие в направлении Уссурийска и Владивостока. Пассажирские поезда дальнего следования проходят платформу без остановки. В просторечии и в объявлениях в электропоездах остановочный пункт называют упрощённо — «37 километр».

До 5 июня 2014 года в Книге 1 Тарифного руководства № 4 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог» были неверно указаны расстояния между остановочным пунктом 9237 км и узловыми станциями Барановский и Угольная. Расстояние до Барановского было указано 39 км, в то время как реально оно составляет 36 км, а до Угольной — 17 км при реальном расстоянии в 20 км (расстояния в Тарифном руководстве № 4 указываются округлёно). Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 5 июня 2014 года № 205 «О внесении изменений в перечень железнодорожных станций, открытых для выполнения соответствующих операций, и выполняемых ими операций» данная ошибка была исправлена.

В окрестностях платформы расположено несколько крупных садоводческих товариществ. Ближайший населённый пункт — посёлок Тоннель.

На расстоянии около 500 м к северо-западу от платформы 9237 км расположен Кипарисовский железнодорожный тоннель. В 2013—2014 годах проведена реконструкция тоннеля.

Примечания

Ссылки 
 
 9237 км на railwayz.info
 9237 км на сайте РЖД.
 Остановочный пункт 9237 км в атласе Приморского края.

Остановочные пункты Владивостокского региона Дальневосточной железной дороги